Ecni est
 le nom d'un roi d'Est-Anglie du haut Moyen Âge.

ECNi est
 dans les études de médecine en France, l'abréviation de épreuves classantes nationales informatisées (anciennement concours d'internat puis ECN).